Бобровское озеро — русский гидроним:

 Бобровское озеро — озеро в Ленинградской области, РФ.
 Бобровское озеро — озеро в Псковской области, РФ.